Shintoïsme, een religie
Shinto (Gunma), een gemeente in de prefectuur Gunma, Japan